Le Championnat britannique des voitures de tourisme 2004 était la  du championnat britannique des voitures de tourisme. Il a été remporté par James Thompson, avec 4 victoires et 14 podiums. Le championnat constructeur a été remporté par VX Racing, et le championnat des manufacturiers par Vauxhall. Anthony Reid a remporté le Trophée pilotes des Indépendants et le Trophée constructeur a été remporté par .

Engagés

Calendrier

Classement

Pilote

Manufacturier

Écurie 

Sport automobile en 2004
Championnat de Grande-Bretagne des voitures de tourisme
2004 au Royaume-Uni